Гано () — имя собственное; распространено в виде фамилий:
 Гано, Грэхем (род. 1987) — американский футболист.
 Гано, Зиньо (род. 1993) — бельгийский футболист, нападающий.

Аббревиатура, которая может обозначать:

ГАНО (ГКУ НСО ГАНО) — Государственный архив Новосибирской области (Государственное казённое учреждение Новосибирской области).